Æthelmær est un nom anglo-saxon composé des éléments  « noble » et  « célèbre ».

Æthelmær peut désigner :
 Æthelmær Cild (fl. 983-1013), un noble anglais, fils d'Æthelweard.
 Æthelmær (mort après 1070), évêque d'Elmham de 1047 à 1070.
 Æthelmær de Malmesbury (fl. 989-1066), un moine de l'abbaye de Malmesbury, pionnier du vol mécanique.

Anthroponyme anglo-saxon